А́ндер Барренече́а Мугуру́са (; род. 27 декабря 2001 года в Сан-Себастьяне) — испанский футболист, вингер клуба «Реал Сосьедад».

Карьера 
Андер Барренечеа — воспитанник команды «Антигуоко» из города Сан-Себастьян. В 2013 году попал в систему подготовки «Реал Сосьедад».

21 декабря 2018 года в матче против «Алавеса» футболист впервые сыграл за основную команду в чемпионате Испании, став 26-м в списке самых молодых дебютантов в истории Ла Лиги и первым участником турнира, рождённым в XXI веке. В домашнем матче предпоследнего тура чемпионата Барренечеа забил свой первый гол в Ла Лиге и помог своей команде победить мадридский «Реал» со счётом 3:1.

Достижения 
«Реал Сосьедад»
 Обладатель Кубка Испании: 2019/20

Сборная Испании (до 19)
 Чемпион Европы: 2019

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»